Primavesi může být:

 Rodina Primavesi, též Primavesiové. Rod původem ze severní Itálie, který se koncem 18. století usídlil v Olomouci a jehož členové patřili mezi hlavní moravské průmyslníky a bankéře.

 příjmení osob z olomoucké větve rodu
 Paolo Antonio Primavesi (1760–1834), zakladatel olomoucké větve rodu, narozen v Lombardii zakladatel olomoucké obchodní a bankovní firmy
 Josef Primavesi (???–1844), též Giuseppe, syn Paola Antonia, podnikatel
 Karl Anton Primavesi (1791–1869), též Carl Anton nebo Carlo Antonio, syn Paola Antonia, podnikatel
 Moritz Primavesi (1829–1896), syn Karla Antona, podnikatel a politik, zemský poslanec
 Karl Gaetano Primavesi (???–1883), bratr Moritze
 Josef Primavesi, bratr Moritze, kontradmirál
 Paul Franz Primavesi (cca 1818–1866), podnikatel a politik, zemský poslanec, otec Roberta, syn Karla
 Otto Clemens Primavesi (1868–1926), syn Moritze, podnikatel, zemský poslanec a mecenáš umění
 Eugenia Primavesi (1874–1963), manželka Otty Clemense, herečka, podporovatelka umění
 Robert Primavesi (1854–1926), strýc (???) nebo bratr (???) Otty Clemense, syn Paula Franze, podnikatel a politik, zemský a říšský poslanec
 Siegmund Primavesi (???–1910), strýc Otty Clemense a Roberta, podnikatel

 příjmení osob mimo olomouckou větev rodu
 Anthony Leo Primavesi (1917–2011), britský botanik
 Johann Georg Primavesi (1774–1855), německý malíř

 další užití
 Madona z Olomouce, zvaná Primavesi
 Portrét Eugenie Primavesi, malba od Gustava Klimta
 Portrét Mädy Gertrudy Primavesi, malba od Gustava Klimta
 Vila Primavesi, secesní vila v Olomouci, postavená Ottou Clemensem Primavesim

Odkazy

Reference